Braakmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anthonie Braakmann (1811–1870), niederländischer Landschaftsmaler, siehe Anthonie Braakman
 Nils Braakmann (* 1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 

Siehe auch:
 Braakman
 Brackmann
 Brakmann